Plaatsen in Bulgarije
Sarnevo (Boergas), een dorp in de gemeente Karnobat, oblast Boergas
Sarnevo (Stara Zagora), een dorp in de gemeente Radnevo, oblast Stara Zagora